Tranören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tranören, Raseborg, Nyland, 
 Tranören, Sibbo, Nyland, 
 Tranören, Lovisa, Nyland,

Se även
Tranö

Robotskapade Finlandförgreningar